Schliersee peut désigner : 
 Schliersee (commune), commune de Bavière
 Schliersee (lac), lac de Bavière